Димитър (Мицо) Георгиев (Гоцев) Станишев е български просветен деец и общественик от XIX век.

Биография 
Роден е в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Родителите му Георги Станишев и Дона Тютюнджиева са представители на два рода, активно участвали в национално-църковните борби в Кукуш.

Помага на Александър Рачински, руския консул във Варна, който посещава Кукуш в края на 1858 и началото на 1859 година. Името на Мицо се споменава в народна песен, за чийто автор на текста се сочи Рачински.

В средата на 60-те години е взаимен учител в кукушкото училище, като такъв го заварва Кузман Шапкарев при пристигането си в 1865 година.

През 1869 година, когато се взема решение да се създаде народно читалище, Мицо Г. Станишев е сред първите дарители.

Като общественик е един от тримата, които държат речи на тържествата в чест на новосъздадената Българска екзархия (1870 година), наред с Кузман Шапкарев – главен учител, и К. П. Груев – писар на общината.

В следващите десетилетия участва в борбите за отстояване на църковните имоти на Кукушката българска православна община срещу униатите.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Починали в Кукуш
Димитър 
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Членове на Кукушката българска православна община